Horrmann ist der Familienname  folgender Personen:

 Heinz Horrmann (* 1943), deutscher Gastrokritiker, Journalist und Buchautor
 Horst Horrmann (* 1941), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Johann Gottfried Horrmann (1765–1843), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Wilfried Sigi Horrmann (* 1959), deutscher Journalist, Sportreporter und Autor

Siehe auch:
 Hormann